Misfit – film del 2019 diretto da Erwin van den Eshof
 Misfit – personaggio dei fumetti DC Comics
 Misfit (Mitchell Godey) – personaggio dei fumetti Marvel Comics 
 Disadattato (Misfit) – raccontodel 1939 di Robert A. Heinlein

Pagine correlate 
Misfits